

Села:
 Новософіївка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Новософіївка — Запорізька область, Запорізький район
 Новософіївка — Миколаївська область, Баштанський район
 Новософіївка — Харківська область, Богодухівський район
 Новософіївка — Херсонська область, Скадовський район